Сегунда 1947/1948 () — 17-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента его создания. В чемпионате приняли участие 14 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Второй дивизион Испании 1947/48 на lafutbolteca.com  

1947/1948
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1947 году
Спорт в Испании в 1948 году